Kristián V. je jméno těchto panovníků:

 Kristián V. Dánský (1646–1699) – dánský a norský král v letech 1670–1699
 Kristián V. Oldenburský († po 1399) – oldenburský hrabě v letech 1368–1398

Související články 
 Kristián

Rozcestníky - panovník